Drijver ist der Familienname von

 Anna Drijver (* 1983), niederländische Schauspielerin
 Han Drijver (1927–1986), niederländischer Hockeyspieler